Mount Rushmore, een nationaal park in de Verenigde Staten, bekend door de uitgehakte gezichten van presidenten
 Rushmore (film), een Amerikaanse film uit 1998
 Rushmore (Minnesota), een plaats in de Amerikaanse staat Minnesota